województwo poznańskie – województwo w latach 1314–1793 
 województwo poznańskie – województwo w latach 1919–1939 
 województwo poznańskie – województwo w latach 1945–1975
 województwo poznańskie – województwo w latach 1975–1998

Zobacz też
 Poznańskie
 Ziemia poznańska